Az USA-ban 20 Madison megye található.

 Madison megye (Alabama)
 Madison megye (Arkansas)
 Madison megye (Észak-Karolina)
 Madison megye (Florida)
 Madison megye (Georgia)
 Madison megye (Idaho)
 Madison megye (Illinois)
 Madison megye (Indiana)
 Madison megye (Iowa)
 Madison megye (Kentucky)
 Madison megye (Louisiana)
 Madison megye (Mississippi)
 Madison megye (Missouri)
 Madison megye (Montana)
 Madison megye (Nebraska)
 Madison megye (New York)
 Madison megye (Ohio)
 Madison megye (Tennessee)
 Madison megye (Texas)
 Madison megye (Virginia)